Mount Morris Park – stara nazwa Marcus Garvey Park w Nowym Jorku
 Morris Park – stacja metra w Nowym Jorku